Wettberg ist 

 Wettberg (Adelsgeschlecht), der Name eines im Mannesstamme erloschenen niedersächsischen Adelsgeschlechts

Wettberg der Familienname folgender Personen:
 Ingrid Wettberg, Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover
 Karsten Wettberg (* 1941), deutscher Fußballtrainer und Fußballfunktionär
Siehe auch:
Wettbergen
Wettenberg